Biedron peut faire référence à : 
 Robert Biedroń (né en 1976), homme politique polonais.
 Sandra Biedron (née en 1973), physicienne américaine.